Kaltenberg ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Kaltenberg (Oberösterreich), Gemeinde im Bezirk Freistadt in Oberösterreich
 Studená (Riesengebirge)
 Kaltenberg (Yspertal), Berg in Ypertal

Gemeindeteile:
 Kaltenberg (Tettnang), Ortsteil der Stadt Tettnang, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Kaltenberg (Dingolfing), Ortsteil der Stadt Dingolfing, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Kaltenberg (Eppenschlag), Ortsteil der Gemeinde Eppenschlag, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Kaltenberg (Geltendorf), Ortsteil der Gemeinde Geltendorf, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Kaltenberg (Grafenau), Ortsteil der Stadt Grafenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Kaltenberg (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kaltenberg (Jetzendorf), Ortsteil der Gemeinde Jetzendorf, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Kaltenberg (Leichlingen), Ortsteil der Stadt Leichlingen (Rheinland) im Rheinisch-Bergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kaltenberg (Langquaid), Ortsteil des Marktes Langquaid, Landkreis Kelheim, Bayern
 Kaltenberg (Mömbris), Ortsteil des Marktes Mömbris, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Kaltenberg (Neufraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Neufraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Kaltenberg (Traitsching), Ortsteil der Gemeinde Traitsching, Landkreis Cham, Bayern
 Kaltenberg (Wolfersdorf), Ortsteil der Gemeinde Wolfersdorf, Landkreis Freising, Bayern

 Kaltenberg (Gemeinde Altlengbach), Weiler in der Ortschaft Maiß, Altlengbach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Kaltenberg (Gemeinde Eberstein), Ortsteil von Eberstein, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Kaltenberg (Gemeinde Lichtenegg), Ortsteil der Gemeinde Lichtenegg, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Kaltenberg (Gemeinde Miesenbach), Rotte in der Gemeinde Miesenbach, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Kaltenberg (Gemeinde Königswiesen), Streusiedlung bei Königswiesen, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Kaltenberg (Gemeinde St. Marienkirchen), Ortsteil von St. Marienkirchen an der Polsenz, Bezirk Eferding, Oberösterreich

Berge:
 Kaltenberg (Verwallgruppe), 2896 m, im Verwall an der tirolisch-vorarlbergischen Grenze
 Mrzla gora, 2203 m, in den Steiner Alpen an kärntnerisch-slowenischen Grenze, nahe dem Südpunkt Österreichs
 Kaltenberg (Semmeringgebiet) (), Berg südlich von Prein an der Rax, Niederösterreich
 Kaltenberg (Waldviertel) (), Berg nördlich von Pöggstall, Niederösterreich
 Studenec (Berg), 736 m, im Lausitzer Gebirge, Tschechien

sowie:
 Schloss Kaltenberg bei Geltendorf, Oberbayern
 König Ludwig Schlossbrauerei Kaltenberg,  Geltendorf, Oberbayern
 Kaltenberg (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Main-Tauber-Kreis in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Kaltenberger Ritterturnier